ZWJ est un sigle qui peut désigner :
 Zero width joiner en anglais ou Liant sans chasse (abrégé LSC), désignant en informatique et en typographie un caractère de contrôle sans chasse